Wahlkreis Rotenburg steht für folgende Wahlkreise:

Bundestagswahlkreise:
 Bundestagswahlkreis Rotenburg I – Heidekreis und Bundestagswahlkreis Stade I – Rotenburg II (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Rotenburg – Verden (2002–2005)
 Bundestagswahlkreis Stade – Rotenburg I und Bundestagswahlkreis Soltau-Fallingbostel – Rotenburg II (1987–1998)
 Bundestagswahlkreis Soltau – Rotenburg (1980–1983)
 Bundestagswahlkreis Verden – Rotenburg – Osterholz (1949–1976)

Landtagswahlkreise:
 Landtagswahlkreis Rotenburg (Niedersachsen)
 Wahlkreis Rotenburg (Hessen)